, ou , est l'hymne national de la République du Costa Rica.

L'hymne, composé en 1852 par Manuel Maria Gutierrez, a été adopté en 1853. Les paroles, écrites  par José María Zeledón Brenes, ont été ajoutées en 1903, à la suite d'un concours ouvert au public. José Maria Zeledón Brenes était un intellectuel, homme politique anarchiste et poète.

Paroles

Références 

Costa-Rica
Costa-Rica
Musique costaricienne